Жібекжоли́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Сариагаського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жібек-Жоли.

Населення — 16167 осіб (2009; 12580 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Сариагаського району